Adrorhizon – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych (Orchidaceae) Jest to takson monotypowy obejmujący tylko gatunek Adrorhizon purpurascens (Thwaites) Hook.f. występujący na wyspie Cejlon.

Przypisy 

Epidendronowe